Antonio Paradiso ist der Name folgender Personen:

* Antonio Paradiso (Schauspieler) (* 1965), italienischer Schauspieler
 Antonio Paradiso (Fussballspieler) (* 1965), Schweizer Fußballspieler